Hobrecht est un patronyme porté notamment par :

 Arthur Hobrecht (1824-1912), homme politique allemand ;
 James Hobrecht (1825-1902), urbaniste prussien ;
  (1827-1899), poète et homme politique allemand.